Die Saison 1998/99 der 2. Eishockey-Liga war die erste und zugleich letzte Spielzeit der Liga als vierthöchste Eishockeyspielklasse unter der DEL, der Bundesliga und der 1. Liga. Nach der Spielzeit wurde die 2. Liga durch die Regionalliga als vierte Spielklasse abgelöst.

Da es im Norden zu wenige an einer Teilnahme interessierte Mannschaften gab, wurde auf die geplante Wiedereinführung der Gruppe Nord verzichtet und die Liga nur im Süden ausgespielt. Im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens konnte der ESV Kaufbeuren die Lizenzvoraussetzungen noch erfüllen, was dem ERC Sonthofen nicht gelang, sodass die Liga mit 13 Teilnehmern startete.

Voraussetzungen

Teilnehmer 
 EHC Bad Aibling
 ESC Dorfen
 EV Füssen
 TuS Geretsried
 ESV Kaufbeuren
 EHC Klostersee
 TEV Miesbach
 ESC München
 EV Ravensburg
 TSV Peißenberg
 EC Peiting
 EC Pfaffenhofen
 EHC Waldkraiburg

Modus 
Nach einer Vorrunde mit 36 Spieltagen nahmen die besten sechs Mannschaften an der Qualifikationsrunde zur neuen Oberliga teil, während die übrigen Mannschaften eine Abstiegsrunde spielten. Der Letztplatzierte dieser Serie musste in der Relegation seinen Viertliga-Startplatz verteidigen.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Qualifikationsrunde zur Oberliga,       = Abstiegsrunde.

Abstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Klassenerhalt,       = Relegation.

Relegation 

Saison der Eishockey-Regionalliga
Eishockeysaison 1998/99